Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tomáš Šmíd che ha battuto in finale Uli Pinner 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Uli Pinner (finale)
 Peter Feigl (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (campione)

 Rolf Gehring (semifinali)
 Peter McNamara (quarti di finale)
 Dominique Bedel (secondo turno)
 Jose Luis Damiani (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1979